Бахарево — название населённых пунктов в России:
 Бахарево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Бахарево — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Бахарево — село в Каргапольском районе Курганской области.
 Бахарево — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Бахарево — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Бахарево — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Бахарево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бахарево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Бахарево — село в Сампурском районе Тамбовской области.
 Бахарево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Бахарево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Бахарево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Бахарево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бахарево — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги